Белая керамика Сибола,  — традиция индейской керамики, существовавшая на территории штатов Аризона и Нью-Мексико среди древних пуэбло. Предшествовала появлению белой керамики Рио-Гранде.

Керамика данного типа производилась в области от реки Сан-Хуан (ныне штат Юта) до верхнего стока реки Хила, и от Белых гор в штате Аризона на восток до Лагуна-Пуэбло  — а также, вероятно, и далее на восток до стока реки Рио-Гранде.

Большинство предметов белой керамики Сибола отличается от индейской керамики «чёрным по белому» использованием добавки для закаливания из керамического порошка (размолотых остатков керамики), а также минеральной чёрной краски.

Примечания

Литература 
 Goetze, Christine E., and Barbara J. Mills, 1993, Classification Criteria for Types and Wares. In Across the Colorado Plateau: Anthropological Studies for the Transwestern Pipeline Project, Volume 16, Interpretation of Ceramic Artifacts, by Barbara J. Milles, Christine E. Goetze, and Maria Nieves Zedeńo, pp. 21-85. Office of Contract Archaeology and Maxwell Museum of Anthropology, University of New Mexico, Albuquerque.

Керамика индейцев
Искусство индейцев
Археология в США